We Are One —en español: Somos uno— puede referirse a:

Música 
 «We Are One», canción de Kiss (1998)
 «We Are One», canción de Jena Irene (2014)
 «We Are One (Ole Ola)», una canción grabada por el rapero estadounidense Pitbull, para la Copa Mundial de Fútbol de 2014.